Алексей Лихачёв:
 Лихачёв, Алексей Евгеньевич (род. 1962) — российский государственный деятель.
 Лихачёв, Алексей Ильич (1894—1948) — врач-фтизиатр, государственный деятель, министр здравоохранения Чувашской АССР (1946—1947).
 Лихачёв, Алексей Тимофеевич (?—1729) — комнатный стольник, окольничий.